Endless Summer puede hacer referencia a:
 Endless Summer, un álbum  de compilación de The Beach Boys de 1974.
 Endless Summer, la canción oficial de la Eurocopa 2012 interpretada por la alemana Oceana.
 The Endless Summer, documental sobre surf de 1966.
 The Endless Summer Tour, gira de conciertos de Lana del Rey.